De Segunda Liga 2007–2008 was de 18de editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga Vitalis 2007/2008. Het ging van start op 18 augustus 2007 en eindigde op 11 mei 2008.

De nummers één en twee, respectievelijk CD Trofense en Rio Ave, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2008/09), terwijl de nummers vijftien en zestien, FC Penafiel en CD Fátima, degradeerden naar de derde divisie, de Segunda Divisão.

In 240 competitieduels werd in totaal 546 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.28 doelpunt per wedstrijd. Dat was een verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.11. Topscorer was de Braziliaan Júlio Cesar van CD Santa Clara met dertien treffers.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2007/08
Taça da Liga 2007/08

Portugal 2
2008